Gerward (biskup poznański)
 Gerward (biskup włocławski)